Gilgilçay kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Gilgilçay (vattendrag), Sijäzän, 
 Gilgilçay (ort), Sijäzän, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar